Christoffel van Lycië, christelijke heilige  
Christoffelpark, park op Curaçao
Christoffeltaart, soort taart uit Roermond
Christoffelwoord, term vernoemd naar gelijknamige Duitse wiskundige
Christoffelkruid, kruid Actaea spicata

Personen
Christoffel Columbus (1451-1506), Italiaans ontdekkingsreiziger, (her)ontdekker van Amerika (1492)
Christoffel (voornaam), mannelijke voornaam
Elwin Bruno Christoffel, Duits wiskundige

Zie ook
Sint-Christoffel, doorverwijspagina